Ibler ist der Familienname folgender Personen:

 Drago Ibler (1894–1964), jugoslawischer Architekt
 Martin Ibler (* 1955), deutscher Rechtswissenschaftler
 Reinhard Ibler (* 1952), deutscher Slawist
 Vladimir Ibler (1913–2015), jugoslawischer bzw. kroatischer Rechtswissenschaftler